James Scott, I duca di Monmouth (1649-1685), nobile e militare inglese
 James Scott, conte di Dalkeith (1674-1705), nobile inglese
 James C. Scott (n. 1936), antropologo statunitense
James Scott (n. 1940), calciatore scozzese
 James Scott (1947-2018), pugile statunitense
 James Lamont Scott (n. 1972), cestista statunitense
 James Scott (n. 2000), calciatore scozzese